Брайан Хиль Сальватьерра (; 11 января 2001, Барбате, Испания) — испанский футболист, вингер клуба «Тоттенхэм Хотспур», выступающий на правах аренды за клуб «Севилья» и молодёжной сборной Испании. Серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в Токио. В 2021 году призывался в сборную Испании и провёл в её составе 4 матча.

Клубная карьера 
Хиль — воспитанник клубов «Барбате» и «Севилья». В 2018 году для получения игровой практики Брайан начал выступать за дублирующий состав последних. 6 января 2019 года в матче против «Атлетико» он дебютировал в Ла Лиге. 25 апреля в поединке против «Райо Вальекано» Брайан забил свой первый гол за «Севилью». В начале 2020 года Хиль для получения игровой практики перешёл на правах аренды в «Леганес». 20 февраля в матче против «Сельты» он дебютировал за новую команду. 19 июля в поединке против мадридского «Реала» Брайан забил свой первый гол за «Леганес».

В октябре 2020 года Хиль перешёл на правах аренды в «Эйбар». 18 октября в матче против «Осасуны» он дебютировал за новый клуб. 3 января 2021 года в поединке против «Гранады» Брайан сделал «дубль», забив свои первые голы за «Эйбар».

В июле 2021 года Хиль перешёл в английский «Тоттенхэм Хотспур», подписав контракт до 2026 года. Сумма трансфера составила 25 млн. евро. 29 августа в матче против «Уотфорда» он дебютировал в английской Премьер-лиге. В начале 2022 года для получения игровой практики Хиль был арендован «Валенсией». 6 февраля в матче против «Реал Сосьедада» он дебютировал за новую команду.

Карьера в сборной 
В 2018 года в составе юношеской сборной Испании Хиль принял участие в юношеского чемпионата Европы в Англии. На турнире он сыграл в матчах против команд Сербии, Нидерландов и Германии.

В 2019 года в составе юношеской сборной Испании Хиль выиграл юношеский чемпионат Европы в Армении. На турнире он сыграл в матчах против команд Армении, Италии, Франции и дважды Португалии.

В 2021 году в составе молодёжной сборной Испании Хиль принял участие в молодёжном чемпионате Европы 2021 в Венгрии и Словении. На турнире он сыграл в матче против команды Хорватии и Португалии.

15 марта 2021 года впервые получил вызов в сборную Испании главным тренером Луисом Энрике для участия в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против сборных Греции, Грузии и Косова. 25 марта 2021 года дебютировал за сборную Испании в домашнем матче первого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против сборной Греции (1:1), выйдя на замену на 65-й минуте вместо Серхио Каналеса.

В 2021 году в составе олимпийской сборной Испании Хиль принял участие в летних Олимпийских играх 2020 в Токио. На турнире он сыграл в матчах против команд Египта, Австралии, Аргентины, Кот-д’Ивуара, Египта и Бразилии.

Достижения 

Командные

 «Севилья»
 Победитель Лиги Европы: 2019/20

В сборной

 Испания (до 19)
 Победитель чемпионата Европы: 2019

 Испания (до 23)
 Серебряный призёр Олимпийских игр: 2021

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки олимпийской сборной Испании по футболу
Игроки сборной Испании по футболу
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 19 лет
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Игроки ФК «Севилья»
Игроки ФК «Севилья Атлетико»
Игроки ФК «Леганес»
Игроки ФК «Эйбар»
Игроки ФК «Тоттенхэм Хотспур»
Игроки ФК «Валенсия»